Карпунино — название населённых пунктов в России:
 Карпунино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Карпунино — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Карпунино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Карпунино — до 1957 г. название посёлка Карпунинский в Верхотурском городском округе Свердловской области.